El palo rosa es el nombre común con el que se conoce a varias especies árboreas o sus maderas, procedentes de las zonas intertropicales y subtropicales de África, América y Asia.

Pertenecen principalmente a las familias de las fabaceae (como las Dalbergia y Pterocarpus) o  de las Bignoniaceae.

Entre las principales especies que reciben el nombre de palo rosa cuya madera es llamada palo de rosa o rosewood en inglés están las siguientes:

 Aspidosperma polyneuron (peroba rosa). 
 Dalbergia latifolia (Palo rosa de la India).
 Dalbergia nigra.
 Jacaranda mimosifolia (jacarandá o tarco).
 Pterocarpus erinaceus  (palo rosa africano).
 Pterocarpus indicus  (palo rosa de Amboina).
 Tipuana tipu (tipa).

También se le da el nombre de palo de rosa a una tonalidad rosada pálida, proveniente del color de la madera de alguna de las especies así nombradas, o por traducción defectuosa de la palabra inglesa pale, que significa precisamente "pálido".